Досмагамбетов:
 Досмагамбетов, Ерлан Султанович (род. 1960) — аким города Темиртау (июнь 1997 — сентябрь 1997).
 Досмагамбетов, Султан Капарович (1928—2016) — советский и казахстанский партийный и общественный деятель.
 Досмагамбетов, Тимур Талгатович (род. 1989) — казахстанский футболист, полузащитник.